Самаркино — название населённых пунктов:

Казахстан 

 Самаркино — село в Курмангазинском районе Атырауской области, в 1990-е годы включено в состав села Курмангазы.

Россия 

 Самаркино — село в Асекеевском районе Оренбургской области.

См. также 

 Самаркин